Gray kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan Maurice Gray
 Asa Gray (1810–1888), amerikansk botaniker
 George Robert Gray (1808–1872), brittisk zoolog
 Heather M. Gray
 John Edward Gray (1800–1875), brittisk zoolog och frimärkssamlare
 Louis Harold Gray
 Michael R. Gray
 Peter Gray
 Richard E. Gray
 Samuel Frederick Gray (1766–1828), brittisk botaniker och farmakolog

Robotskapade auktorsförkortningar